Voetbal
 Vierde klasse 1953-54 (voetbal België)
 Vierde klasse 1953-54 (Nederlands amateurvoetbal)
 Vierde klasse 1953-54 (voetbal Duitsland)
 Vierde klasse 1953-54 (voetbal Frankrijk)
 Vierde klasse 1953-54 (voetbal Groot-Brittannië)

Andere sporten
 Vierde klasse 1953-54 (hockey)
 Vierde klasse 1953-54 (korfbal)